– żeńskie imię japońskie, jest używane także jako nazwisko.

Możliwa pisownia 
Nanase można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 jako imię
 七瀬, „siedem, bystrze”
 菜々瀬, „warzywa, znak powtórzenia kanji, bystrze”
 奈々瀬
 那々瀬
 jako nazwisko
 七瀬, „siedem, bystrze”

Znane osoby 
 o imieniu Nanase
 Nanase Aikawa (七瀬), japońska piosenkarka rockowa
 Nanase Ohkawa (七瀬), członkini CLAMP – japońskiej kobiecej grupy mangaczek
 o nazwisku Nanase
 Aoi Nanase (七瀬), japońska mangaka i ilustratorka
 Natsumi Nanase (七瀬), japońska aktorka

Fikcyjne postacie 
 o imieniu Nanase
 Nanase Akatsuki (七瀬), bohaterka mangi i anime Mamotte! Lollipop
 Nanase Hida (七瀬), główna bohaterka mangi Telepathic Wanderers
 Nanase Kudō (七瀬), bohaterka light novel, mangi i anime Kaze no stigma
 Nanase Matsuura (ナナセ), bohaterka anime Macross Frontier
 Nanase Haru, bohater anime i mangi Free!
 o nazwisku Nanase
 Miyuki Nanase (七瀬), bohaterka mangi i anime Zapiski detektywa Kindaichi

Żeńskie imiona japońskie